Host Club est un manga et un anime.
 Host club est un établissement japonais employant des hommes de compagnie.